Een verkeersweg:
 N790 (België)
 N790 (Frankrijk)
 N790 (Nederland), zie Provinciale weg 790

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing